Игвала де ла Индепенденсија има више значења:

 Општина Игвала де ла Индепенденсија (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Игвала де ла Индепенденсија (Игвала де ла Индепенденсија, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику